Соревнования по ходьбе на 10 миль среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 16 июля и 17 июля. Приняли участие 25 спортсменов из 8 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Финал

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований 

Спортивная ходьба на Олимпийских играх